Ajo blanco puede referirse a:
 La sopa fría llamada ajoblanco.
 El nombre común de la planta Allium neapolitanum.
 A la revista española Ajoblanco.